Angela Pressey – pallavolista statunitense
 Paul Pressey – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Phil Pressey – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Sidney L. Pressey – inventore e docente statunitense